Le tournoi de tennis de Buenos Aires 2008 s'est déroulé du 18 au 24 février et a été remporté par l'Argentin David Nalbandian.

Déroulement 
Au , Carlos Moyà, tête de série , est éliminé par José Acasuso, finaliste du tournoi en 2001. Juan Mónaco, tête de série  et tenant du titre, est quant à lui sorti par son compatriote Agustín Calleri. Nicolás Almagro, vainqueur la semaine précédente à Costa do Sauipe, se qualifie après deux tie-breaks pour les quarts face à Martín Vassallo Argüello.

Aucun des favoris ne succombe aux 1/8 de finale. En effet, David Nalbandian, Nicolás Almagro ou encore Juan Ignacio Chela passent tous en quarts de finale. Les Argentins représentent la moitié des joueurs restants.

Les quarts de finale sont très perturbés par la pluie. David Nalbandian se sort des griffes de la tête de série , Potito Starace. Nicolás Almagro est quant à lui battu par Juan Ignacio Chela. Dans le bas de tableau, José Acasuso sort une seconde tête de série en la personne d'Igor Andreev, en 3 sets. Les trois Argentins sont rejoints par l'Italien Filippo Volandri qui bat Agustín Calleri.

En demi-finales, David Nalbandian bat très facilement Juan Ignacio Chela, dont c'était la  depuis juillet dernier. José Acasuso continue son chemin de croix contre les têtes de série, mais parvient quand même à se qualifier pour cette finale, 100 % argentine, ce qui n'était pas encore arrivé en 2007, en éliminant Filippo Volandri.

Dans cette finale peu banale, c'est finalement la tête de série  qui l'emporte. En effet, David Nalbandian, mené 1 set à 0, passe tout près de la défaite, mais s'impose finalement pour la première fois de sa carrière sur le sol argentin. Il remonte à la  mondiale, rang qu'il avait quitté en janvier 2007. José Acasuso gagne 5 places pour se retrouver .

En double, Agustín Calleri et Luis Horna s'imposent en finale face à Werner Eschauer et Peter Luczak. Il s'agit du  en double pour Calleri et du  pour Horna.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2008
Tennis en février 2008